A Lei dos Royalties, ou Decreto Nº 1, é uma lei que determina a distribuição de royalties a estados, municípios e órgãos federais.

Ligações externas 
 

1991 na política do Brasil
Leis do Brasil
Legislação de 1991